Psimon (il Dr. Simon Jones) è un super criminale immaginario che compare nei fumetti pubblicati da DC Comics.

Storia di pubblicazione 

Comparve per la prima volta in The New Teen Titans n. 3 (gennaio 1981) e fu creato da George Pérez e Marv Wolfman.

Biografia del personaggio 

Il fisico Simon Jones stava lavorando a un esperimento nel tentativo di contattare altre dimensioni, quando fu contattato in cambio dal demone Trigon il Terribile, padre della super eroina, membro dei Teen Titans, Raven. Trigon utilizzò le sue abilità per trasformare Jones in un potente psichico con poteri telepatici e telecinetici, e gli diede la missione di distruggere la Terra. Trovando un annuncio dello psicopatico super criminale Dottor Light nell'Underworld Star, un giornale metropolitano criminale, Jones, ora rinominatosi Psimon, si unì al nuovo gruppo di Light, i Fearsome Five. Psimon usurpò il ruolo di Light come leader della squadra durante la loro prima battaglia contro i Teen Titans, in cui piantò telepaticamente la suggestione nelle loro menti perché distruggessero la Justice League. Il piano fallì, tuttavia, e i Five furono sconfitti.

In The New Teen Titans n. 5 (marzo 1981), Trigon, impaziente della mancanza di progressi da parte di Psimon, bandì il suo scagnozzo psichico in un'altra dimensione. In The New Teen Titans n. 7 (maggio 1981) i membri restanti dei Five attaccarono i Titans al loro nuovo quartiere generale, la Titans Tower, e utilizzarono la loro trasmittente dimensionale per far ritornare indietro il loro compagno di squadra, ma infine furono tutti imprigionati.

Il compagno di squadra di Psimon, Gizmo, fece evadere i Five dal carcere, e Psimon, ora leader del gruppo, guidò i Five nel rapimento della Dottoressa Helga Jace al fine di poter creare un'armata di "Uomini Fango" che li aiutassero in battaglia. Tuttavia, furono sconfitti di nuovo, questa volta dagli sforzi combinati di Batman, degli Outsiders e dei Titans.

Psimon si alleò con il viaggiatore immortale dimensionale noto come Monitor durante la serie del 1985 Crisi sulle terre infinite. Durante questo periodo, il resto dei Five, sentendosi traditi da Psimon, si rivoltarono contro di lui, apparentemente uccidendolo. Nella continuità pre-Crisi, Brainiac e il Lex Luthor di Terra-Uno salvarono Psimon dai demoni ombra di Anti-Monitor e o reclutarono per la loro armata di criminali, attaccando Terra 4, Terra-S e Terra-X. Psimon divenne sospettoso riguardo al piano dei due criminali e, venendo a sapere che intendevano governare le Terre per conto loro una volta che gli eroi e i criminali fossero stati tolti di mezzo, li attaccò. Sembrò distruggere Brainiac e abdò a finire Luthor, ma Brainiac, ricreatosi, gli fece saltare il cervello, in una delle morti a sorpresa più brutali della storia.

Successivamente ritornò in vita, tagliando una striscia di distruzione attraverso un altro sistema stellare lontano dalla Terra, devastano i pianeti Kallas e Talyn (quest'ultimo è la casa di Jarras Minion). Ritornò sulla Terra in cerca di vendetta su coloro che gli fecero del male. Trovando i suoi vecchi compagni di squadra Mammoth e Shimmer in un monastero tibetano, avendo questi rinunciato a una vita di crimine, li attaccò facendo passare una lancia attraverso la testa di Mammoth e tramutando Shimmer in un pezzo di vetro che poi mandò in frantumi. Quando trovò Gizmo, rimpicciolì il piccolo inventore a una taglia subatomica. Quindi attaccò e torturò fisicamente i Teen Titans, ma fu sconfitto e messo sotto la custodia della forza di polizia interstellare nota come i Darkstars, e successivamente imprigionato nella prigione metaumana nota come lo Slab.

Psimon fu presente durante la rivolta "L'Ultima Risata" iniziata dal Joker nella storia crossover del 2001-2002 Joker: L'Ultima Risata. In Outsiders vol. 3 n. 6 (gennaio 2004), tentò di orchestrare un'evasione di massa e fuggire quando il leader del culto Fratello Sangue irruppe nella prigione nel tentativo di attivare un sistema di satelliti globale.

Psimon si alleò con l'arcinemico di Capitan Marvel, il Dottor Sivana, che in una storia in Outsiders dal n. 12 al n. 15, liberò gli ex colleghi di Psimon, Mammoth, Gizmo, e Jinx dalla prigione, e fu in grado di ricostituire con successo la forma infranta di Shimmer, riportandola in vita. Nonostante persistette una certa animosità tra Psimon e Mammoth, Sivana mise la squadra a lavorare per lui in uno schema per vendere a breve le azioni LexCorp facendo rubare i propri conti dal proprio edificio aziendale a Metropolis, e quindi facendo scendere le azioni uccidendo tutte le persone nell'edificio e distruggendo altre due proprietà della LexCorp. In una di queste due, una fabbrica di processori e microchips, una sussidiaria della LexCorp, la Kellacor, i Five si scontrarono con gli Outsiders. Dopo essere fuggiti, i criminalmente non sofisticati Five mandarono Sivana a prendere il controllo della struttura di missili nucleari della LexCorp vicino a Joshua Tree in California. Quando Sivana si rifiutò, Psimon disse che l'avrebbero presa comunque, e in risposta, Sivana uccise Gizmo con un colpo laser alla testa e tagliò ogni relazione con gli altri quattro, avvertendoli che li avrebbe uccisi se si fossero incrociati di nuovo. I Five decisero di iniziare il piano da soli, ma furono sconfitti nel loro piano di impossessarsi della struttura e lanciare un missile nucleare nel Canada. Mammoth fece ritorno alla prigione per metaumani sull'Isola di Alcatraz, ma Psimon e gli altri rimasero alla larga.

Di recente, Psimon fu visto tra i membri della Lega dell'Ingiustizia e fu uno dei criminali che comparvero in Salvation Run. Esiliato in un mondo selvaggio, tentò di convincere i suoi compagni super criminali che fuggire era impossibile, e quindi procedette a mettere in campo dei piani per una nuova civiltà. Fu interrotto dal Joker, che lo uccise infrangendo la bolla che conteneva il suo cervello e colpendolo ripetutamente con una roccia.

The New 52 

Nel settembre 2011, The New 52 fece il reboot della continuità DC. In questa nuova linea temporale, Psimon è un ragazzo che possiede l'abilità di uccidere le persone con la mente. Nella sua prima comparsa, uccise tutti i presenti in una caffetteria per mera frustrazione. Successivamente, fu visto in mezzo alla strada, uccidendo un autista che gli urlò contro, quando si materializzò Trigon in mezzo al cielo. Nella battaglia successiva tra Trigon e i Titans, Trigon commentò il potere del ragazzo. Quando comparvero le forze di polizia, e spararono verso la scena della battaglia, Psimon uccise l'intera truppa. Vedendo ciò, Beast Boy lo strizzò, facendo sì che entrambi fossero deprivati dei propri poteri e si misero k.o. l'un l'altro.

Poi, Psimon comparve come prigioniero del Metropolis Armory Ward (M.A.W.) mentre parlava con Dottor Psycho.

Psimon comparve infine come membro dei Fearsome Five. Il gruppo fu visto come parte della Società Segreta, che si alleò con il Sindacato del crimine, dove lui e gli altri membri dei Fearsome Five, Jinx, Mammoth, Gizmo e Shimmer, si allearono con Dottor Psycho ed Hector Hammond per combattere contro Cyborg e i Metal Men. Alla fine fu sconfitto da Platino.

Rinascita 

Psimon, insieme al resto dei Fearsome Five, finse di essere riformato e creò un business chiamato Meta Solution con lo scopo di aiutare le persone che svilupparono uno o più poteri metaumani. L'intera impresa attrasse l'attenzione dei Titans quando Karen Beecher cominciò a manifestare poteri metaumani e andò alla Meta Solution per aiuto, ma scoprì che i criminali stavano pianificando delle operazioni. Il vero scopo era di privare i metaumani dei loro poteri e venderli ai più alti offerenti. Nel corso di una sorveglianza, Nightwing e Flash vengono catturati da Mammoth. Una volta che il resto dei Titans giunse per salvarli, i Fearsome Five li sconfissero facilmente. Durante lo scontro, Psimon si scontrò con Omen, la psichica dei Titans, e un'amara rivalità si sviluppò in fretta tra i due telepati. Mentre i criminali si preparavano per uccidere gli eroi, giunse Karen Beecher che, utilizzando i suoi poteri, sconfisse velocemente Mammoth, Shimmer, Gizmo e Jinx. Psimon riuscì a pizzicarla e ad estrarre un campione dei suoi ricordi prima di essere messo fuori combattimento da Omen.

Psimon fu incarcerato nella prigione di Stryker's Island dove fu intervistato da Lilith Clay. Parlando, la ragazza riuscì a fargli rivelare dove si trovava il campione con i ricordi di Karen e che Psimon stava lavorando per la H.I.V.E. Quindi le confidò di aver avuto una premonizione riguardo a uno dei Titans che presto avrebbe tradito la squadra. Omen credette di essere lei questa traditrice, e fuggì dopo un tentativo da parte di Psimon di attaccarla.

Psimon fu successivamente spostato dalla sua cella al logoro quartier generale della H.I.V.E. da Mister Twister, Questo lo possedette e incrementò i suoi poteri mentali, fornendogli un cervello più grande e un nuovo costume. Psimon si scontrò di nuovo con Lilith Clay insieme alla Chiave, Mister Twister e i posseduti Gnarrk e Mal Duncan, combattendo contro i Titans fino a uno stallo finché non si apri un portale rivelando che il colpevole sarebbe stata Troia, una versione di Donna Troy di un possibile futuro. Psimon continuò la sua battaglia contro i Titans finché Donna Troy riuscì a reinviare Troia nel suo futuro attraverso il portale, rilasciandolo dal suo controllo. Psimon fu quindi sconfitto da Garth.

Personalità e abilità 

Un sadico affamato di potere e arrogante, Psimon non uccide sempre le sue vittime, ma preferisce instillare in esse la paura. Per esempio, una volta tentò di lanciare un missile nucleare dal Canada soltanto perché pensò che avrebbe terrorizzato il mondo.

Psimon possiede potenti abilità telepatiché e telecinetiche. Con la sua telepatia può leggere le menti, prenderne il controllo per costringerli a fare ciò che vuole, proiettare illusioni mentali così che lui o gli altri appaiano come altre persone. La sua telecinesi gli permette di muovere gli oggetti e può influenzare oggetti di grandi dimensioni in sua presenza ma fuori dal suo raggio di vista, come quando fece collassare una cantina su Nightwing. Dispositivi noti come ammortizzatori psichici possono essere utilizzati per proibirgli di usare i suoi poteri, o facendogliene indossare uno, come quando fu incarcerato nello Slab, o facendolo indossare alla potenziale vittima, anche se Psimon può manomettere l'efficacia dell'ammortizzatore entrando in contatto fisico con la vittima, specificamente mettendo le sue mani sulla testa della vittima.

Altre versioni 

Nella linea temporale alternativa di Flashpoint, Psimon è imprigionato nella prigione militare Doom come compagno di cella di Atomic Skull
Nell'undicesima stagione di Smallville, il Dr. Simon Jones compare come un esperimento passato della LexCorp condotto dal Lex Luthor per il suo programma di super soldati: il Progetto ARES. Psimon viene liberato a Metropolis finché non fu fermato da Superman e Impulso, e portato a Stryker's Island.
Una versione bambino di Psimon compare in diversi numeri della serie Tiny Titans.

In altri media

Televisione 

Nella serie animata Teen Titans, Psimon compare nella quinta stagione come una recluta della Confraternita del Male. Fu scelto per attaccare Raven e intrappolarla in un'altra dimensione per conto della Confraternita. Riuscì a causa dell'interferenza di Kid Wykkyd (che, mentre Raven era occupata in uno stallo con Psimon, le arrivò alle spalle e la intrappolò, scaraventandola in un portale successivamente creato da Psimon). In realtà, Raven riuscì a salvarsi, in quanto la si vide salvare Beast Boy. Fu sconfitto da Herald e Raven nella battaglia finale e congelato a super velocità da Más y Menos. Nota: anche se nessuno fu preso per doppiarlo, grugnì due volte: dopo che Raven lo colpì e quando Herald gli diede un calcio all'inizio della battaglia finale.
La versione di Teen Titans di Psimon comparve nell'episodio "New Teen Titans" della serie animata DC Nation Short.
Psimon comparve nell'episodio "Vuoto di memoria" della serie animata Young Justice, doppiato da Alan Tudyk. Spesso, quando dava comandi mentali, era solito dire "Psimon dice..." a chiunque cercava di controllare. Era in collaborazione con il governo Bialyano per studiare una sfera extraterrestre che fu inviata da un altro mondo. Psimon fu responsabile di cancellare i ricordi della squadra quando furono in missione in Bialya. Quando Psimon cercò di cancellare la mente di Miss Martian, entrarono in uno scontro mentale. Con l'aiuto di Superboy dopo avergli restituito i ricordi, Miss Martian riuscì a sconfiggere Psimon. Psimon dovette poi fare rapporto sul suo fallimento a La Luce (il Consiglio d'Amministrazione del Progetto Cadmus) riguardo alla sfera e alla cattura di Superboy. L-4 de La Luce rivelò però che la missione fu in realtà un successo dato che il nuovo partner de La Luce aveva un sistema di spedizione operativo che inviò loro la sfera extraterrestre. In "Immagine ideale", Psimon lavorò con Queen Bee, e fece il lavaggio del cervello a Rimaan Harjavti perché lasciasse il Qurac nelle mani della sua partner. Miss Martian arrivò a Psimon, che però utilizzò i suoi attacchi psichici per fare in modo che Martian si tramutasse nella sua vera forma, quella del marziana bianca. Quando Robin, Kid Flash e Superboy la raggiunsero, Miss Martian li attaccò, prima di entrare di nuovo in una battaglia con Psimon quando questi cercò di entrare nei pensieri profondi dell'eroina per scoprire la sua più grande paura: la paura che la Justice League scoprisse che era una marziana bianca (più specificamente Superboy che le dice "Amarti? Io non riesco nemmeno a guardarti!") ed essere quindi rispedita su Marte. Quindi Miss Martian rigirò la frittata, tramutando la sua paura in rabbia, e sconfiggendo Psimon, lasciandolo a sbavare sul pavimento. Anche se Psimon fu sconfitto, le informazioni che questi raccolse da Miss Martian arrivarono comunque a Queen Bee. In "Missione alfa", Psimon uscì dal suo stato catatonico e aiutò Mammoth, Shimmer e Icicle Jr. e Devastation a sorvegliare un bastimento carico di bambini in fuga che sarebbero stati consegnati al partner de La Luce. Psimon sapeva che Batman era fuori mondo all'epoca. Quando Batgirl fece la sua infiltrazione, Psimon la mise fuori gioco con un attacco psichico, permettendo ai suoi colleghi di catturarla. Quando Miss Martian si infiltrò nella nave travestita da Shimmer, Psimon la identificò facilmente e lo disse agli altri criminali. Miss Martian e Psimon combatterono di nuovo, e Miss Martian riuscì a sconfiggerlo con l'aiuto di Bumblebee. In "Gli scarabei", Vandal Savage prese in prestito Psimon al fine di aiutare Black Manta a far tornare alla normalità la mente di Aqualad. In "Il rapimento di Miss Martian", Psimon cercò di lavorare su Aqualad finché non si seppe che Tigress lo aveva drogato con una formula creata da Sportsmaster. Psimon la attaccò finché non collassò all'arrivo di Black Manta.

Videogiochi 

Psimon compare come boss nel videogioco Young Justice: Legacy, doppiato in originale da Jeff Bennett. Compare durante una missione a Gotham City. Nonostante il suo stato vegetativo a causa degli eventi della stagione uno, l'Enigmista utilizzò un dispositivo per controllare la mente di Psimon e intrappolare la mente di Nightwing e degli altri eroi mentre investigavano al Circo Haly. Gli eroi si confrontarono con Psimon nel suo mondo mentale, sconfiggendolo al fine di liberarsi dal suo controllo. Nightwing trovò sia il corpo che la scienziata rapita Helena Sandsmark, scoprendo subito i piani dell'Enigmista.
Psimon compare anche in DC Universe Online. Compare come parte del contenuto scaricabile de "I Figli di Trigon".

Serie web 

Psimon comparve nella serie web DC Super Hero Girls, come uno degli studenti sullo sfondo.

Note

Voci correlate 

Confraternita del Male

Personaggi creati da Marv Wolfman
Personaggi creati da George Pérez
Personaggi DC Comics
Criminali immaginari
Scienziati immaginari